Параграф 22 може да се отнася за:
 роман на Джоузеф Хелър
 филм по този роман
 вид парадоксална ситуация